Fernando de Rosa puede referirse a:

 Fernando de Rosa Torner, político español
 Fernando de Rosa Lenccini, antifascista italiano